Гран-при Бразилии 1982 года — второй этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1982 года. Прошёл на  автодроме имени Нельсона Пике в Жакарепагуа, Бразилии. Соревнования состоялись 21 марта 1982 года.

Гонка 

|}

  Нельсон Пике финишировал первым,  а Кеке Росберг – вторым, но по результатам взвешивания эти участники были дисквалифицированы. Результатом дисквалификации стали разногласия между FOCA и FISA и бойкот этапа в Сан-Марино командами FOCA (подробнее см.: Конфликт FISA и FOCA).
 Триумф Алена Проста на этом этапе стало началом его рекордной серии из шести побед (всего, а не подряд) на Гран-при Бразилии: 1982, 1984,  1985, 1987, 1988 и 1990.
  Единственная гонка, в которой Манфред Винкельхок набрал очки (благодаря дисквалификации Пике и Росберга).
 Последняя гонка для Карлоса Ройтемана.
 80-й подиум для McLaren, 10-й лучший круг для двигателей и команды Renault.

Ссылки 
 
 
 
 Статистика гонки на сайте статистики турниров ФИА
 
 

Гран-при Бразилии
Скандалы в Формуле-1